

Топоніми 
 Сула — село в Україні, Сумська область, Сумський район 
 Сула () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж

 Сула — річка в Україні, ліва притока Дніпра
 Сула — річка у Білорусі, притока Німану
 Сула — річка у Польщі, притока Вісли
 Сула — річка у Росії, притока Печори

 Сула — острови в Малайському архіпелазі

 Сула — вантажно-пасажирська залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці на лінії Ромодан — Бахмач

Персоналії 
 Дмитро Анатолійович Сула — український футболіст
 Джессіка Сула — британська акторка

Спортивні клуби 
 «Сула» — назва футбольного клубу «Лубни» у 1985—2001 роках та у 2009 році

Біологія 
 Сула — рід морських птахів родини сулових (Sulidae).
Сула́, -ли́ – (риба) судак.